Андре Агаси је освојио турнир. У финалу је победио Мајкла Ченга резултатом 7:5, 6:2.

Носиоци 

  'Андре Агаси (победник)
  Пит Сампрас (четвртфинале)
  Борис Бекер (друго коло)
  Мајкл Ченг (финале)
  Јевгениј Кафељников (друго коло)
  Горан Иванишевић (четвртфинале)
  Вејн Фереира (треће коло)
  Михаел Штих (полуфинале)
|
  Серђи Бругера ''(друго коло) 
  Рихард Крајичек ''(прво коло) 
  Џим Куријер ''(четвртфинале) 
  Стефан Едберг ''(прво коло) 
  Томас Енквист ''(полуфинале) 
  Андреј Медведев ''(друго коло) 
  Тод Мартин ''(треће коло) 
  Алберто Берасатеги ''(треће коло) 
|}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 
 Жреб турнира на сајту atptennis.com

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 1995.